Osoby o tym nazwisku:
 Andreas Blomqvist – szwedzki gitarzysta basowy
 Erik Blomqvist – szwedzki szachista, arcymistrz
 Jesper Blomqvist – szwedzki piłkarz
 Lisa Blomqvist – szwedzka narciarka alpejska
 Minea Blomqvist – fińska golfistka
 Ossi Blomqvist – fiński łyżwiarz szybki
 Ragnar Blomqvist – szwedzki architekt
 Tom Blomqvist – brytyjsko-szwedzki kierowca wyścigowy
 Ulf Blomqvist – szwedzki żużlowiec